een beoefenaar van de alchemie

Personen en groepen 
 Alchemist (band), een Australische metalband
 Alchemist (bedrijf), een Japanse ontwikkelaar van videogames
 The Alchemist (muzikant), de Amerikaanse hiphop-producer Daniel Alan Maman

Kunst 
 De Alchemist (schilderij), een schilderij van Pieter Bruegel de Oude

Literatuur 
 De Alchemist (roman), een boek van Paulo Coelho
 De Alchemist: De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel, een boek van Michael Scott
 De Alchemist (stripreeks), een Franse stripreeks

Toneel en film 
 The Alchemist (toneelstuk), een toneelstuk van Ben Jonson
 De Alchemist (televisiefilm), een Belgische televisiefilm uit 1971
 The Alchemist (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 1981

Overig 
 Alchemist (computerspel), een computerspel uit 1983 van Imagine Software